

Солнечне міське поселення — міське поселення, Солнечний район, Хабаровський край
 Солнечне міське поселення — міське поселення, Усть-Майський улус, Республіка Саха